Hryń Hankewycz – poseł do polskiego Sejmu
 Kłymentij Hankewycz – ukraiński pedagog i językoznawca
 Łew Hankewycz – ukraiński adwokat i polityk
 Mychajło Hankewycz – ksiądz greckokatolicki, poseł do austriackiego parlamentu w czasie Wiosny Ludów
 Mykoła Hankewycz – ukraiński polityk